

Patronyme 

 Cliff Holton (1929-1996), footballeur anglais :
 Daryl Holton (1961-2007), vétéran américain de la Guerre du Golfe, condamné pour des meurtres d'enfants ;
 Élizabeth Sandra Holton, connue sous le nom de Lizbeth Webb (1926-2013), chanteuse soprano et actrice de théâtre britannique ;
 Edward Holton (1844-1907), avocat et homme politique canadien ;
 Gerald Holton (né en 1922), physicien, un écrivain scientifique et un professeur américain ;
 Jim Holton (1951-1993), footballeur écossais ;
 Luther Hamilton Holton (1817-1880), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Mark Holton (né en 1958), acteur américain.

Pseudonyme 

 Leonard Holton, pseudonyme de Leonard Wibberley (1915-1983), romancier et auteur irlandais.

Toponyme

Holton, localité de Terre-Neuve-et-Labrador
 Ruisseau Holton (rivière Pépeshquasati), tributaire de la rivière Rupert de Eeyou Istchee Baie-James au Québec

Holton, ancienne localité du comté de Los Angeles en Californie
 Holton, ancien nom de Holtville en Californie
 Holton, ville du comté de Ripley en Indiana
 Holton, ville et siège du comté de Jackson dans le Kansas
 Holton Spring, source d'eau douce comté de Hamilton en Floride
 Holton Township, civil township du comté de Muskegon dans le Michigan

Holton, village de l'Oxfordshire
 Holton, village du Somerset
 Holton (aussi Holton St. Peter), village du Suffolk
 Holton, district de Barry dans le Vale of Glamorgan
 Holton-le-Clay, village du Lincolnshire
 Holton le Moor, village du Lincolnshire

Voir aussi 
 Holton, facteur américain de saxophone